

Onomastica
Lauri – forma finlandese del nome proprio di persona italiano Lorenzo

Persone
Giacomo Lauri-Volpi – tenore italiano
Tiziana Lauri – ballerina italiana
Tommaso Lauri – politico italiano